India legnagyobb városainak listája a 2011-es népszámlálás, illetve a 2001-es adatok alapján, elővárosok nélkül. A városnevek magyaros átírásban szerepelnek a WP:ÚJIND, WP:DRAVIDA, KNMH ajánlásai alapján, zárójelben az angol átírással.

A város- és államnevek magyaros átírásban szerepelnek a WP:ÚJIND, WP:DRAVIDA, KNMH ajánlásai alapján.

Kapcsolódó szócikkek
Dél-Ázsia főbb helyneveinek listája

Hivatkozások 

Települések listái országok szerint
 
Idegen nyelvű térképet tartalmazó szócikkek